Yorktown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Yorktown Township (Illinois)
 Yorktown Township (North Dakota)